Эдуардо Перальта (, род. 11 октября 1970) — парагвайский шахматист, мастер ФИДЕ, национальный инструктор.

Трехкратный чемпион Парагвая (1995, 1999 и 2000 гг.).

В составе сборной Парагвая участник шести шахматных олимпиад (1994, 1996, 2000, 2002, 2008 и 2010 гг.), командного первенства мира среди студентов 1991 г., панамериканских командных чемпионатов 1991 и 1996 гг.

Победитель международного турнира в Асунсьоне (2002 г.).

В 1995, 1996, 2000, 2003 гг. представлял Парагвай в зональных турнирах.

В 1990 г. участвовал в чемпионате мира среди юниоров.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Э. Перальты  в базе Chessgames
 Личная карточка Э. Перальты  на сайте 365Chess

Шахматисты Парагвая
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам